Bosc d'Arenberg
 Burgavriat d'Arenberg
 Comtat d'Arenberg
 Ducat d'Arenberg